Карел Коваржовиц (; , , Богемия, Австрийская империя — , , Чехословакия) — чешский и чехословацкий , оперный , музыкант-арфист, , , .

Биография 
Сын помещика.

Музыкальное образование получил в 1879 году в Пражской консерватории. Ученик З. Фибиха.

В 1879—1885 годах играл на арфе в оркестре драматического театра в Праге; в 1885—1886 годах был руководителем оркестра Театральной труппы Ф. Покорного, выступал в Национальном театре в Брно. В 1886—1888 годах выступал в концертах, аккомпанируя скрипачу Ф. Ондржичеку (гастролировал также в России); позднее работал дирижёром в чешских оперных театрах.

В 1895 году руководил симфоническим оркестром Этнографической выставки состоящим из 63 человек. С 1900 по 1920 год был руководителем оперы Пражского национального театра, и был первым дирижёром, который смог поднять исполнительское искусство и оперную культуру Пражского национального театра на мировой уровень.

Одновременно занимался драматургией.

В своём оперном творчестве Карел Коваржовиц следовал традициям основоположника чешской национальной композиторской школы Б. Сметаны. К наиболее известным произведениям Коваржовица относятся оперы «Псоглавцы» по А. Йирасеку (1898) и «На старой белильне» по повести Б. Немцовой (1900), многие страницы которых отличаются подкупающей мелодичностью, искренним чувством. Автор одного из первых чешских национальных балетов «Гашиш» (1884), нескольких десятков песен и сочинений для хора, небольших инструментальных и фортепианных произведений, мелодрам. Им также написаны камерные и симфонические музыкальные сочинения, балеты, пьесы, сценическая музыка к спектаклям и несколько опер. Чешские скауты знают его как автора мелодии скаутского гимна.

В начале 1900-х годов Коваржовиц прекратил свою композиторскую деятельность.

Воспитал выдающихся исполнителей (Б. Бенони, В. Климент, Р. Матурова и др.), создал сценический ансамбль певцов, замечательный оперный оркестр, популяризировал произведения Сметаны, Дворжака, Фибиха, Моцарта, Вагнера, Римского-Корсакова и др.

Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.

Избранные оперы 
 Женихи (1882—1883)
 Cesta oknem (1885)
 Noc Šimona a Judy (1890—1891)
 Царь Эдип (1891)
 Slib (1905).

Избранные балеты 
 Hašiš (1884)
 Pohádka o nalezeném štěstí (1889)
 Královničky (1889)
 Sedm havranů (1889)

Примечания

Ссылки 
 Karel Kovařovic 

Балетные композиторы Чехии
Оперные композиторы Чехии
Композиторы-песенники
Театральные композиторы
Композиторы — авторы гимнов
Выпускники Пражской консерватории
Похороненные на Ольшанском кладбище